Első Boc-kormány, 2008. december 22. és 2009. december 23. között.
 Második Boc-kormány, 2009. december 23. és 2012. február 9. között.